Comté de La Marck
 Maison de La Marck
 Guillaume de La Marck, le "Sanglier des Ardennes"
 Guillaume II de la Marck
 Érard de La Marck
 Robert I de La Marck
 Robert II de La Marck
 Robert III de La Marck

Voir aussi

 Marck, commune française
 Bernard Marck, historien français